Il doppio femminile dello  Swedish Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Gisela Dulko e Flavia Pennetta erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione.

Lourdes Domínguez Lino e María José Martínez Sánchez hanno vinto il torneo battendo in finale le connazionali Nuria Llagostera Vives e Arantxa Parra Santonja 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (quarti di finale)
  Akgul Amanmuradova /  Andrea Hlaváčková (primo turno)

  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (finale)
  Vera Duševina /  Alla Kudrjavceva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Swedish Open 2011